__БЕЗКН__

-{Lioconcha}- је род морских шкољки из породице -{Veneridae}-, тзв, Венерине шкољке.

Врсте 

Према WoRMS

 Laevicirce hongkongensis (Jiang & Xu, 1992)
 Laevicirce soyoae Habe, 1951

 -{Lioconcha annettae  Lamprell & Whitehead, 1990}-
 -{Lioconcha arabaya  van der Meij, Moolenbeek & Dekker, 2010}-
 -{Lioconcha berthaulti  Lamprell & Healy, 2002}-
 -{Lioconcha caledonensis  Harte & Lamprell, 1999}-
 -{Lioconcha castrensis  (Linnaeus, 1758)}-
 -{Lioconcha fastigiata  (G. B. Sowerby II, 1851)}-
 -{Lioconcha gordoni  (E. A. Smith, 1885)}-
 -{Lioconcha harteae  M. Huber, 2010}-
 -{Lioconcha hieroglyphica  (Conrad, 1837)}-
 -{Lioconcha kovalisi  De Prins, 2013}-
 -{Lioconcha lamprelli  Moolenbeek, Dekker & van der Meij, 2008}-
 -{Lioconcha macaulayi  Lamprell & Healy, 2002}-
 -{Lioconcha melharteae  Lamprell & Stanisic, 1996}-
 -{Lioconcha ornata  (Dillwyn, 1817)}-
 -{Lioconcha philippinarum  (Hanley, 1844)}-
 -{Lioconcha picta  (Lamarck, 1818)}-
 -{Lioconcha polita  (Röding, 1798)}-
 -{Lioconcha richerdeforgersi  Lamprell & Stanisic, 1996}-
 -{Lioconcha rumphii  van der Meij, Moolenbeek & Dekker, 2010}-
 -{Lioconcha schiottei  Lamprell & Healy, 2002}-
 -{Lioconcha sowerbyi  (Deshayes, 1853)}-
 -{Lioconcha tigrina  (Lamarck, 1818)}-
 -{Lioconcha trimaculata  (Lamarck, 1818)}-

 подрод -{Lioconcha (Lioconcha)  Mörch, 1853}- represented as -{Lioconcha  Mörch, 1853}-
 -{Lioconcha (Lioconcha) castrensis  (Linnaeus, 1758)}- represented as -{Lioconcha castrensis  (Linnaeus, 1758)}-
 -{Lioconcha (Lioconcha) hartei  M. Huber, 2010}- represented as -{Lioconcha hartei  M. Huber, 2010 accepted as Lioconcha harteae M. Huber, 2010}-
 -{Lioconcha (Lioconcha) ornata  (Dillwyn, 1817)}- represented as -{Lioconcha ornata  (Dillwyn, 1817)}-
 -{Lioconcha (Lioconcha) polita  (Röding, 1798)}- represented as -{Lioconcha polita  (Röding, 1798)}-
 -{Lioconcha (Lioconcha) tigrina  (Lamarck, 1818)}- represented as -{Lioconcha tigrina  (Lamarck, 1818)}-
 подрод -{Lioconcha (Sulcilioconcha)  Habe, 1951}- represented as -{Lioconcha  Mörch, 1853}-
 -{Lioconcha (Sulcilioconcha) trimaculata  (Lamarck, 1818)}- represented as -{Lioconcha trimaculata  (Lamarck, 1818)}-
 -{Lioconcha (Sulcilioconcha) dautzenbergi  (Prashad, 1932)}- accepted as -{Lioconcha philippinarum  (Hanley, 1844)}-
 -{Lioconcha (Sulcilioconcha) philippinarum  (Hanley, 1844)}- accepted as -{Lioconcha philippinarum  (Hanley, 1844)}-

 -{Lioconcha dautzenbergi  (Prashad, 1932)}- accepted as -{Lioconcha philippinarum  (Hanley, 1844)}-
 -{Lioconcha hartei  M. Huber, 2010}- accepted as -{Lioconcha harteae  M. Huber, 2010}- (wrong gender agreement of specific epithet: named after a woman, Mary Ellen Harte)
 -{Lioconcha pseudofastigiata  Lamprell & Healy, 2002}- accepted as -{Lioconcha fastigiata  (G. B. Sowerby II, 1851)}-
 -{Lioconcha savignyi  Pallary, 1926}- accepted as -{Circenita varia  (Forsskål in Niebuhr, 1775)}-
 -{Lioconcha schioettei  Lamprell & Healy, 2002}- accepted as -{Lioconcha schiottei  Lamprell & Healy, 2002}-
 -{Lioconcha sphragitis  Römer, 1864}- accepted as -{Lioconcha trimaculata  (Lamarck, 1818)}-

Референце